Mana je lahko:
 sladek izloček, ki ga predelajo žuželke iz soka nekaterih rastlin,
 hrana, ki jo je Bog poslal Izraelcem na poti v Palestino,
 Mana, otok v Jadranskem morju
 Mana, naselje v Srbiji